Ю́рий Алекса́ндрович Сиро́ткин  () — заслуженный мастер спорта СССР (1962), заслуженный тренер СССР по авиамодельному спорту.

Выступал в следующих категориях согласно классификации ФАИ: пилотажные кордовые модели F2B, гоночные кордовые модели F2C и кордовые модели-копии F4B.

Биография 
Началом спортивной карьеры спортсмена стал 1951 год. 14-летний Юра впервые пришёл в авиамодельный кружок при Доме пионеров и школьников Ленинградского района г. Москвы и начал регулярно посещать занятия, где он осваивал азы авиамодельного спорта.

В 1954 году поступил в Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе; первокурсником стал заниматься классом пилотажных кордовых моделей F2B (по классификации ФАИ). При этом параллельно осваивал и другой класс моделей — класс кордовых гоночных моделей. Спустя семь лет с момента начала занятий авиамодельным спортом, в 1958 году, Юрию Сироткину, который в то время был студентом четвёртого курса МАИ, было присвоено звание мастера спорта СССР.

В 1960 году окончил МАИ и поступил на работу в Московский институт технической кибернетики на должность ведущего инженера.

В 1962 году Киеве на Днепре) состоялся чемпионат мира по авиамодельному спорту (кордовые модели). Сироткин выступал в качестве пилота в одном экипаже с спортсменом Борисом Шкурским (механик) в классе гоночных кордовых моделей F2C. Экипаж Сироткин — Шкурский показал лучшее время на дистанции 10 км: 4 минуты 38 секунд и занял первое место. В командном первенстве чемпионами также стали спортсмены из СССР. Золотая медаль за победу в командном первенстве стала второй наградой Юрия Сироткина на тех соревнованиях.

Третью золотую медаль чемпиона мира Сироткин получил за победу на чемпионате мира по авиамодельному спорту 1964 года в Венгрии в классе пилотажных кордовых моделей F2B.

В последующие годы Юрий Сироткин был тренером сборной команды СССР по авиамодельному спорту.

Скончался 2 июля 2020 года в Москве, похоронен на Востряковском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Чемпион мира по авиамодельному спорту Юрий Сироткин

Спортсмены СССР
Мастера спорта СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры СССР
Выпускники Московского авиационного института
Похороненные на Востряковском кладбище